Koan eller Kōan kan syfta på:

 Koan – en zenbuddhistisk sentens
Kōan (Kamakura) (1278–1288), en period i den japanska tideräkningen
Kōan (1361–1362), en period i den japanska tideräkningen
 Koan (vattendrag i Kamerun) – ett vattendrag i Kamerun